Вифлеєм — місто на території Палестинської автономії.
 Вифлеєм — одна з провінцій Палестинської автономії.
 Вифлеєм, (Вифлеєм Галілейський) — давнє місто в Галілеї.

Див. також 
 Белен — назва низки населених пунктів в іспаномовних і португаломовних країнах, названих на честь Вифлеєма